Augusto Faccani – calciatore
Roberta Faccani – cantante